В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Bayonne 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Лінда Феррандо і Петра Лангрова виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Стефані Реге 1–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Стефані Реге (фінал)
 Патрісія Тарабіні /  Наталі Тозья (1-ше коло)

 Крістін Годрідж /  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)
 Паскаль Параді /  Катрін Суїр (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Bayonne
Bayonne